Herring peut désigner :

Patronyme 

Aggie Herring (1876-1939), actrice américaine ;
Amy H. Herring, biostatisticienne américaine ;
Edmund Herring (1892-1982) homme politique, juge et militaire australien ;
Heath Herring (né en 1978), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
James Red Herring (1896-1974), boxeur américain ;
Jimmy Herring (né en 1962), guitariste américain de rock et de jazz ;
Joanne Herring (née en 1929), femme d'affaires et présentatrice de télévision américaine ;
Richard Herring (né en 1967), acteur britannique ;
Rob Herring (né en 1990), joueur de rugby à XV irlandais ;
Samuel T. Herring (né en 1984), chanteur du groupe de rock indépendant  ;
Thomas Herring (1693–1757), ecclésiastique britannique.

Divers 
Albert Herring, opéra-bouffe de chambre de Benjamin Britten ;
Méthode Holstein-Herring ;
Red Herring, revue américaine publiant sur l’actualité du secteur des nouvelles technologies.
Herring buss, type de voilier de pêche au hareng utilisé par les pêcheurs de hareng néerlandais et flamands du 15e au début du 19e siècle ;
Herring drifters, type de voilier de pêche au hareng écossais du 19e au début du 20e siècle.

Voir aussi 

 

Patronyme anglais